Tipos extraliga 2021/22 byla 29. sezónou slovenské hokejové extraligy. Do soutěže zasáhlo celkem 12 mužstev. Klub DVTK Jegesmedvék po tříletém působení v nejvyšší slovenské soutěži se vrátili zpět do soutěže Erste Liga. Liptovský Mikuláš byl poslední v tabulce po základní části a hrál baráž o setrvání. V baráži narazil na tým Vlci Žilina, svoji extraligovou příslunost obhájil.

Kluby podle krajů 

 Bratislavský: HC Slovan Bratislava
 Košický: HC Košice, HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Ingema Michalovce
 Bánskobystrický: HC ’05 Banská Bystrica, HKm Zvolen
 Trenčianský: HK DUKLA Trenčín
 Nitranský: HK Nitra, HC Nové Zámky
 Žilinský: MHk 32 Liptovský Mikuláš
 Prešovský: HK Poprad, HC GROTTO Prešov

Tabulka

Hráčské statistiky

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- ALIGN="center"
|1.||Samuel Buček||HK Nitra||50||41||23||64||34||26
|- ALIGN="center"
|2.||Brant Harris||HC Slovan Bratislava||49||21||38||59||26||21
|- ALIGN="center"
|3.||William Rapuzzi||HC Slovan Bratislava||50||25||31||56||12||31
|- ALIGN="center"
|4.||Patrik Svitana||HK Poprad||49||16||39||55||16||12
|- ALIGN="center"
|5.||Andrew Yogan||HC Slovan Bratislava||48||20||32||52||32||26
|- ALIGN="center"
|6.||Marcel Haščák||HC Slovan Bratislava||32||23||27||50||20||20
|- ALIGN="center"
|7.||Tony Cameranesi||HK Dukla Ingema Michalovce||49||16||30||46||120||34
|- ALIGN="center"
|8.||Chris Ully||HKm Zvolen/HK Poprad||46||18||27||45||109||24
|- ALIGN="center"
|9.||Michal Chovan||HC Košice||49||14||31||45||96||21
|- ALIGN="center"
|10.||Samuel Takáč||HC Slovan Bratislava||36||13||31||44||87||26
|}

Hodnocení brankářů 
Toto je konečné pořadí nejlepších deset brankářů.

Playoff

Pavouk

Předkolo 
 HC ’05 Banská Bystrica - HK DUKLA Trenčín 3:1 (3:2, 4:2, 2:3pp, 3:1)
 HK Spišská Nová Ves - HC GROTTO Prešov 0:3 (0:3, 3:4pp, 2:3)

Čtvrtfinále 
 HC Slovan Bratislava - HC GROTTO Prešov 4:0 (6:2, 2:1, 3:2pp, 2:0)
 HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice  2:4 (1:4, 1:3, 1:2pp, 6:2, 4:1, 1:2pp)
 HKm Zvolen - HC ’05 Banská Bystrica 4:1 (5:1, 1:2, 2:1, 6:2, 3:2pp)
 HK Nitra - HK Poprad 4:3 (0:4, 7:1, 6:4, 2:4, 3:4, 5:1, 3:1)

Semifinále 
 HC Slovan Bratislava - HC Košice 4:3 (5:2, 6:2, 1:3, 1:3, 3:2, 2:4, 3:2pp)
 HKm Zvolen - HK Nitra 2:4 (2:3, 6:5, 2:3, 3:2, 2:5, 1:2)

Finále 
 HC Slovan Bratislava - HK Nitra 4:2 (6:4, 1:2pp, 6:2, 1:4, 3:1, 5:2)

Baráž o Tipos extraligu 
 MHk 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina 4:1 (1:2, 3:1, 4:1, 3:2, 4:0)

Konečné pořadí

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální stránky slovenského hokeje

Slovnaft extraliga
Lední hokej v roce 2021
Lední hokej v roce 2022
Sport na Slovensku v roce 2021
Sport na Slovensku v roce 2022